— девиз правления (нэнго) японского императора Го-Фукакуса, использовавшийся с 1247 по 1249 год .

Продолжительность 
Начало и конец эры:
 28-й день 2-й луны 5-го года Кангэн (по юлианскому календарю — 5 апреля 1247);
 18-й день 3-й луны 3-го года Ходзи (по юлианскому календарю — 2 мая 1249).

Происхождение 
Название нэнго было заимствовано из классического древнекитайского сочинения «Чунь цю фань-лу» ():「気之清者為精、人之清者為賢、治身者以積精為宝、治国者以積賢為道」.

События 
даты по юлианскому календарю

 8 июля 1247 года (5-й день 6-й луны 1-го года Ходзи) —  — борьба за власть, в ходе которой род Ходзё сокрушил род Миура и укрепил свой авторитет в качестве сиккэнов (регентов);
 весна 1249 года (3-й год Ходзи) — большой пожар в Киото.

Сравнительная таблица 
Ниже представлена таблица соответствия японского традиционного и европейского летосчисления. В скобках к номеру года японской эры указано название соответствующего года из 60-летнего цикла китайской системы гань-чжи. Японские месяцы традиционно названы лунами.

 * звёздочкой отмечены короткие месяцы (луны) продолжительностью 29 дней. Остальные месяцы длятся 30 дней.

Примечания

Литература